Mongólia
Bajan-Úl járás – járás Mongólia Keleti tartományában 
Bajan-Úl járás – járás Mongólia Góbi-Altaj tartományában